Ива́н Оме́льченко:
 Омельченко, Иван Алексеевич (1925—1982) — Герой Советского Союза.
 Омельченко, Иван Дмитриевич (1919—2000) — Герой Социалистического Труда.